Fundación de los Ferrocarriles Españoles, associació pel foment de la història del ferrocarril a Espanya
 Federació Francesa d'Escacs, màxima institució reguladora dels escacs a França
 Federació Francesa d'Equitació, màxima institució reguladora de l'equitació a França
 Foras Feasa ar Éirinn, obra d'història d'Irlanda escrita per Seathrún Céitinn el segle XVII